

Праздники и памятные дни

Международные 
  — Международный день невинных детей — жертв агрессии
  — Международный день борьбы с кариесом (с 2013)

Национальные 
  — День крановщика (с 2014)
  — День государственных символов (с 1992)
  — День банковского работника (с 1991)
  — День независимости (с 1970)
  — День знамени Оборонительных сил (1942)
  — День флага

Региональные 
 , Ингушетия — День образования Республики (с 1992)
 , Алабама — День Джефферсона Дэвиса

Религиозные 
 Православие
 память мученика Василиска (ок. 308);
 память мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского (1015);
 память праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540);
 память святых отцов II Вселенского Собора (381);
 священномученика Михаила Борисова, пресвитера (1942).

Именины 
 Православные: Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Любовь.

События 
См. также: :Категория:События 4 июня

До XIX века 
 1039 — Генрих III коронован королём Германии.
 1094 — Педро I стал королём Арагона и Наварры после смерти Санчо I.
 1286 — королевство Иерусалимское было объединено под властью короля Кипра Генриха II.
 1391 — антиеврейский погром в Севилье. Убито более 4000 человек.
 1665 — испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом (он назвал их Острова Треугольного Паруса), в Марианские.
 1703 — заложен Домик Петра I (старейшее здание Санкт-Петербурга).
 1716 — в Луизиану (Северная Америка) впервые привезли африканских рабов.
 1741 — русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски.
 1745 — в ходе Второй Силезской войны произошла Битва при Гогенфридберге между прусской армией под командованием Фридриха Великого и союзными австрийской армией, которой командовал Карл Александр Лотарингский и саксонской, под командованием герцога Саксен-Вейссенфельского.

XIX век 
 1802 — Карл Эммануил IV, Король Сардинии и Герцог Савойи, отрёкся от престола в пользу своего брата Виктора Эммануила I.
 1817 — правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.
 1830 — убит Антонио Хосе Сукре, один из лидеров войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке.
 1856 — Гражданская война в Уругвае: в ходе Войны на Паране произошло , в котором силы Аргентинской конфедерации уничтожили 6 из 12 судов англо-французской эскадры.
 1859 — французы разгромили 60-тысячную австрийскую армию у местечка Маджента, внеся свой вклад в объединение Италии.
 1878 — Османская империя передала Великобритании управление островом Кипр.
 1893 — начало стачки на Российской бумагопрядильне (ныне «Веретено»). Начало «Петербургской промышленной войны» (Ленин).
 1896
 В Москве подписан секретный договор между Россией и Китаем, по которому Россия обещала защиту от возможной агрессии Японии и получила право на строительство в Маньчжурии Китайско-Восточной железной дороги. Заключение договора стало возможным благодаря успешному руководству переговорами министра иностранных дел России князя Алексея Борисовича Лобанова-Ростовского.
 Испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.

XX век 
 1908 — прах писателя Эмиля Золя перенесён в Пантеон.
 1916 — Первая мировая война: Начало Брусиловского прорыва, наступательной операции русской армии.
 1917 
 Учреждение Ордена Британской Империи.
 В Колумбийском университете (г. Нью-Йорк) впервые вручили Пулитцеровскую премию.
 1918 — немцы провозгласили Литву королевством, посадив на трон герцога Вюртемберга.
 1922 — рождение «Крокодила». В издательстве «Рабочая газета» вышло первое еженедельное иллюстрированное и сатирическое приложение к газете «Рабочий» (затем «Рабочая газета») на 16 страницах, которое сначала называлось, как и газета. С 13-го номера журнал получил своё сегодняшнее имя. Первые два выпуска были почти целиком посвящены процессу над эсерами, проходившему в Москве.
 1925 — основан автомобильный концерн «Крайслер».
 1934 — Булгаков принят в Союз советских писателей
 1937 — Первая удачная операция северокорейских партизан под предводительством Ким Ир Сена близ Почхонбо.
 1940 — завершение операции «Динамо» — эвакуации британских, французских и бельгийских войск из французского города Дюнкерка.

 1942
 Вторая мировая война: начало сражения у атолла Мидуэй.
 Гленну Уолличсу из фирмы грамзаписи «Capitol Records» пришла в голову идея разослать новые пластинки на все влиятельные радиостанции страны в надежде, что те будут передавать эту музыку в эфир. Вскоре это стало обычной практикой для всех фирм грамзаписи.
 1950
 Власти США обвинили в пособничестве коммунистам одного из разработчиков ракетостроительных программ Цянь Сюэсэня (будущего руководителя китайского ракетостроения).
 В Южной Африке с принятием нескольких законов сложилась государственная система апартеида. Поправка к закону о безнравственности 1949 года запретила половые отношения между европейцами и цветными. Закон о регистрации населения потребовал обязательной регистрации по принадлежности к группе белых, цветных или африканцев. Закон о районах проживания установил механизм образования изолированных зон, в которых разрешалось проживание лицам одной расовой группы. Закон о подавлении коммунистического движения предоставил министру юстиции широкие полномочия для преследования любой оппозиционной организации.
 1956 — госдепартамент США опубликовал «секретный» доклад Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях»; содержание доклада в тот же день прозвучало в передачах Радио «Свободная Европа».
 1959 — принадлежащие США сахарные фабрики и плантации на Кубе были экспроприированы.
 1962
 На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль», главный редактор — Сергей Михалков.
 Катастрофа Ту-104 под Софией (Болгария).
 1965 — в Москве у Красных ворот открыт памятник Михаилу Лермонтову работы скульптора Исаака Давидовича Бродского. Этот памятник — тот самый «мужик в пиджаке», о котором идёт речь в известном фильме «Джентльмены удачи».
 1969 — в Израиле принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем. Однако, согласно формулировке закона, правильный момент для его ратификации определялся министром финансов, поэтому страна пользовалась лирами ещё почти 11 лет, до февраля 1980 года.
 1970 — Тонга получило независимость от Британии.
 1972 — поэт Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать. В письме на имя Брежнева он писал: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются — во плоти или на бумаге».
 1975
 «Роллинг Стоунз» стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.
 Первая трансляция в прямом эфире с заседания британского парламента.
 1977 — опубликован проект Конституции СССР для всенародного обсуждения.
 1988 — произошёл взрыв на станции Арзамас Горьковской железной дороги во время подхода грузового поезда в 9:32. Погиб 91 человек, в том числе 17 детей, 1500 человек пострадали. Взрывом и пожаром уничтожено 151 жилое строение. 823 семьи остались без крова. Причина взрыва — несоблюдение правил транспортировки промышленных взрывчатых веществ, применяющихся при геологоразведочных работах.
 1989
 Подавление студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
 Произошла крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа. На перегоне между станциями Аша и Улу-Теляк в момент прохождения двух пассажирских поездов взорвалось облако газа, вытекшее из повреждённого продуктопровода. Погибли 575 человек (по другим данным — 645), ранены 623.
 1999
 Объявлено об открытии новой федеральной столицы Малайзии — Путраджайи.
 В Ингушетии начались торжества, посвящённые переезду администрации в новую столицу — город Магас.
 2000
 Правительство Шри-Ланки отменило запрет на проведение демонстраций в стране.
 Госсекретарь США Мадлен Олбрайт официально открыла новый корпус американского посольства в Москве.

XXI век 
 2004
 Леонид Парфёнов выдвинут на соискание Лейпцигской премии средств массовой информации за 2005 год.
 Американский финансист Джордж Сорос заявил, что война с терроризмом превратила США из жертвы в преступника, погубившего больше невинных людей, чем теракты 11 сентября.
 «Война Марвина Химейера»
 2010 — Состоялся первый запуск ракеты-носителя «Фэлкон-9» с мыса Канаверал.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 4 июня

До XIX века 
 1738 — Георг III Ганноверский (ум. 1820), король Великобритании (1760—1801).
 1744 — Патрик Фергюсон (ум. 1780), британский офицер, участник Войны за независимость США.
 1777 — Алексей Ермолов (ум. 1861), русский военачальник и государственный деятель.
 1785 — Доменико Жилярди (ум. 1845), швейцарский архитектор, работавший в России.

XIX век 
 1801 — Михаил Бестужев-Рюмин (казнён в 1826), русский военный, декабрист, участник Южного общества.
 1810 — граф Александр Баранцов (ум. 1882), генерал, начальник Главного артиллерийского управления, перевооруживший российскую артиллерию.
 1821 — Аполлон Майков (ум. 1897), русский поэт.
 1845 — Юлия Бенюшявичюте-Жемайте (ум. 1921), литовская писательница-прозаик и драматург.
 1863 — Владислав Городецкий (ум. 1930), российский архитектор польского происхождения.
 1867
 Карл Густав Маннергейм (ум. 1951), финский государственный деятель, маршал, президент Финляндии (1944—1946).
 Георгий Надсон (расстрелян в 1939), советский ботаник, микробиолог и генетик, академик АН СССР.
 1881 — Александр Слонимский (ум. 1964), советский писатель и литературовед.
 1882 — Фёдор Комиссаржевский (ум. 1954), русский, английский и американский театральный режиссёр и художник.
  — Борис Яковенко (ум. 1949), русский философ, публицист, переводчик.
  — Джорджо Дзампори (ум. 1965), итальянский гимнаст, 4-кратный чемпион Олимпийских игр и мира.
  — Владимир Сливинский (ум. 1949), оперный певец (лирический баритон), заслуженный артист РСФСР.

XX век 
 1903 — Евгений Мравинский (ум. 1988), главный дирижёр Ленинградского симфонического оркестра, народный артист СССР.
 1904
 Алва Бесси (ум. 1985), американский писатель, сценарист и журналист.
 Иван Тананаев (ум. 1993), советский и российский учёный-химик, академик АН СССР и РАН.
 1907 — Розалинд Расселл (ум. 1976), американская актриса, обладательница премии «Тони» и пяти «Золотых глобусов».
 1910 — Кристофер Кокерелл (ум. 1999), британский инженер, изобретатель судна на воздушной подушке.
 1920
 Федора Барбьери (ум. 2003), итальянская оперная певица (меццо-сопрано).
 Алехандро Обрегон (ум. 1992), колумбийский художник, монументальный живописец, скульптор и гравёр.
 1926 — Михаил Шварцман (ум. 1997), советский и российский живописец, график, дизайнер.
 1927 — Хеннинг Карлсен (ум. 2014), датский режиссёр документального и игрового кино.
 1930 — Виктор Тихонов (ум. 2014), советский хоккеист, советский и российский хоккейный тренер.
 1936 — Брюс Дерн, американский актёр кино и телевидения.
 1937 — Элеонора Прохницкая, советская и российская актриса кино и дубляжа.
 1946 — Людмила Бржозовская, советская и белорусская балерина, народная артистка БССР.
 1947 — Танвир Дар (ум. 1998), пакистанский хоккеист (хоккей на траве), олимпийский чемпион (1968), чемпион мира (1971). 
 1960
 Дмитрий Галковский, русский писатель, философ, публицист.
 Кристин Кэтрин Раш, американская писательница-фантаст.
 1966 — Чечилия Бартоли, итальянская оперная певица (меццо-сопрано).
 1968 — Ю Нам Гю, южнокорейский игрок в настольный теннис, олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде (1988).
 1970 — Дебора Компаньони, итальянская горнолыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира.
 1972 — Дьёрдь Колонич (ум. 2008), венгерский каноист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.
 1973 — Игорь Лавров, российский гандболист, олимпийский чемпион (2000), чемпион Европы и мира.
 1975
 Рассел Брэнд, английский юморист, актёр, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.
 Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, обладательница «Оскара» и трёх «Золотых глобусов».
 1976 — Алексей Навальный, российский политик и общественный деятель, юрист, видеоблогер, создатель ФБК («Фонда борьбы с коррупцией»).
 1977
 Берглинд Айси, исландская фотомодель и актриса.
 Роман Мирошниченко, российский гитарист-виртуоз, композитор, музыкальный продюсер.
 1985
 Эван Лайсачек, американский фигурист, олимпийский чемпион (2010), чемпион мира (2009).
 Лукас Подольски, немецкий футболист, чемпион мира (2014).
 Евгений Устюгов, российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион (2010 и 2014).
  — Павел Файдек, польский метатель молота, 5-кратный чемпион мира, чемпион Европы.
 
 Джецун Пема Вангчук, супруга Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, короля Бутана.
 Валери Мальте, канадская конькобежка и шорт-трекистка, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту (2022).
 
 Даниэль Жеран, французский фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион (2016), трёхкратный чемпион мира.
 Кэтрин Прескотт, британская актриса.
 Меган Прескотт, британская актриса, сестра-близнец Кэтрин.
  — Жонатан Юбердо, канадский хоккеист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 4 июня

До XIX века 
 1748 — Алексей Чириков (р. 1703), русский мореплаватель, капитан-командор, исследователь северной части Тихого океана и прилегающих побережий Азии и Америки.
 1789 — Людовик Жозеф (р. 1781), второй ребёнок и старший сын короля Франции Людовика XVI и Марии Антуанетты.
 1798 — Джованни Джакомо Казанова (р. 1725), итальянский авантюрист, писатель и мемуарист.

XIX век 
 1830 — погиб Антонио Хосе де Сукре (р. 1795), один из лидеров войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке, второй президент Боливии (1826—1828).
 1853 — Павел Катенин (р. 1792), русский поэт, драматург, декабрист.
 1872 — Станислав Монюшко (р. 1819), белорусский и польский композитор, дирижёр, педагог.
 1876 — Абдул-Азиз (р. 1830), 32-й султан Османской империи (1861—1876).
 1887 — Альбер Каррье-Беллёз (р. 1824), французский скульптор.

XX век 
 1916 — Милдред Хилл (р. 1859), американская учительница, автор песни «Happy Birthday to You».
 1923 — Дмитрий Анучин (р. 1843), этнограф, географ, основоположник русской антропологии.
 1926 — Пётр Макушин (р. 1844), деятель народного просвещения в Сибири, книгоиздатель.
 1941 — Вильгельм II (р. 1859), последний германский император и король Пруссии (1888—1918).
 1942 — Рейнхард Гейдрих (р. 1904), политический и государственный деятель нацистской Германии.
 1949 — Морис Блондель (р. 1861), французский религиозный философ.
 1951 — Сергей Кусевицкий (р. 1874), русский и американский дирижёр и контрабасист.
 1958 — Александр Инашвили (р. 1887), оперный певец (баритон), народный артист СССР.
 1959 — Чарльз Видор (р. 1900), американский режиссёр.
 1962 —  (р. 1877), американский зоолог, писатель, изобретатель батисферы.
 1967 — Елена Гнесина (р. 1874), пианистка, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, одна из сестёр-основательниц Института им. Гнесиных.
 1968 — Дороти Гиш (р. 1898), американская актриса.
 1971 — Дьёрдь Лукач (р. 1885), венгерский философ-неомарксист, литературный критик.
 1974 — Борис Городецкий (р. 1896), советский историк литературы, пушкинист.
 1976 — Золтан Латинович (р. 1931), венгерский киноактёр.
 1979 — Николай Зиновьев (р. 1888), живописец, основоположник советского палеха, народный художник СССР.
 1985 — Кайсын Кулиев (р. 1917), балкарский советский поэт и прозаик, военный корреспондент.
 1987 — Бенгт Георг Даниель Стрёмгрен (р. 1908), датский астроном и астрофизик.
 1990 — Юлиан Бромлей (р. 1921), советский историк, этнограф, академик АН СССР.
 1993 — Георгий Милляр (р. 1903), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1995 — Сергей Капустин (р. 1953), советский хоккеист, олимпийский чемпион (1976), 7-кратный чемпион мира.
 1999 — Юрий Васильев (р. 1939), актёр театра и кино, народный артист России.

XXI век 
 2002 — Михаил Машковский (р. 1908), один из основоположников советской и российской фармакологии, академик РАМН.
 2004 — Владислав Успенский (р. 1937), композитор.
 2009
 Жан Сагадеев (р. 1967), участник группы Э. С. Т.
 Дэвид Кэррадайн (р. 1936), американский актёр.
 Коко Тейлор (р. 1928), американская блюзовая певица.
 2010 — Геннадий Попович (р. 1973), украинский и российский футболист.
 2011
 Морис Гаррель (р. 1923), французский актёр театра и кино, основатель актёрско-режиссёрской династии.
 Лилиан Джексон Браун (р. 1913), американская писательница, известная серией уютных детективов «Кот, который...»
 2012 — Эдуард Хиль (р. 1934), эстрадный певец, народный артист РСФСР.
 2020 — Михаил Кокшенов (р. 1936), советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 2021 — Пётр Микшиев (р. 1935), советский и российский актёр театра, народный артист РФ (2002).

Приметы 
 Развивают берёзки, бросают венки в воду; если тонет венок — к несчастью, плавает — к добру.
 День-синитель, васильковый повелитель.
 Все весенние цветы расцветают.
 Не сеяли, не пахали — этот день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились.
 Массовое появление оводов — к урожаю огурцов.
 Сильные росы на хороший урожай.

См. также

Примечания